Handout (von englisch to hand out „aushändigen“) steht für:

 Handout (Rollenspiel), ergänzende Unterlagen zu einem Pen-&-Paper-Rollenspiel 
 Thesenpapier, kurze Stellungnahme

Siehe auch:
 Tischvorlage (Hochschul- und Verwaltungssprache)